Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefano Pescosolido che ha battuto in finale Mark Petchey 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Mark Petchey (finale)
 Mosè Navarra (semifinali)
 Raviv Weidenfeld (primo turno)
 Alistair Hunt (semifinali)

 Peter Tramacchi (quarti di finale)
 Danny Sapsford (primo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (quarti di finale)
 Luke Milligan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1997